Esta é uma lista de montanhas da Bósnia e Herzegovina.

Referências 
 

 
Bosnia e Herzegovina
Montanhas